Prima battaglia di Wawer
 Seconda battaglia di Wawer